Клевцо́в — русская фамилия; происходит от древнерусского мужского прозвища Клевец (обозначающего один из видов холодного оружия).

Известные носители 
 
 Клевцов, Василий Ильич (1909—1998) — генерал-майор, Герой Советского Союза.
 Клевцов, Евгений Петрович (1929—2003) — советский велогонщик.
 Клевцов, Иван Васильевич (1923—1999) — генерал-майор, Герой Советского Союза.
 Клевцов, Михаил Петрович (1920—1988) — полный кавалер ордена Славы.
 
 Клевцов, Юрий Викторович (род. 1970) — российский артист балета.

Клевцова 
 Клевцова, Надежда Владимировна (до замужества Клишина; род. 1960) — советская легкоатлетка и российский тренер по лёгкой атлетике.

См. также 
 Клевцово
 Клевченя